Miejscowości w USA:
 Wakeman – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
Gminy w USA:
 Wakeman (ang. Wakeman Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron